PVI steht für:
 Cook Partisan Voting Index, eine aus dem jeweils letzten Wahlergebnis errechnete Kennzahl, in den USA gebräuchlich.
 Power Vehicle Innovation, ein französischer Hersteller u. a. von Batteriebussen
   
 Pulmonalvenenisolation, eine elektrochirurgische Methode zur Behandlung Vorhofflimmern
 Present Value Index, der Quotient aus dem aktuellen Kapitalwert (NPV) einer Investition und dem aktuellen Wert der Summe aller Aufwände, der benutzt wird um bei beschränkten Investitionsmitteln eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Investitionen herbeizuführen, auch wenn diese alle in sich einen positiven NPV haben.

Abkürzung